Zalog (Kranj)
 Zalog (Straža)

Zie ook:
 Zalog pod Sv. Trojico
 Zalog pod Uršulo
 Zalog pri Cerkljah
 Zalog pri Kresnicah
 Zalog pri Moravčah
 Zalog pri Šempetru
 Zalog pri Škocjanu
 Zalog pri Škofljici